

Fenòmens meteorològics 
 Tornado, un fenomen meteorològic.
 Tornado Alley (carreró dels tornados), terme col·loquial usat als Estats Units per designar a un ampli territori del país on els tornados més virulents ocorren amb major freqüència.
 Tornado o Remolí de foc, rar fenomen en el qual el foc, sota certes condicions, adquireix una vorticitat vertical i forma un remolí o una columna d'aire d'orientació vertical similar a un tornado.

Transport 
 Panavia Tornado, avió de combat.
 Tornado (vela), una classe d'embarcació de vela.
 Tornado (Armada Espanyola), dos vaixells de l'Armada Espanyola.

Ficció 
 Tornado Roig, personatge fictici dels còmics pertanyents a l'editorial DC.
 Bessons Tornado, personatges ficticis dels còmics pertanyents a l'editorial DC.
Pàgines de desambiguació